Sezonul 1963–64 al Bundesliga este primul sezon din istoria primei ligi a Germaniei de Vest. A început pe 24 august 1963 și s-a terminat pe 9 mai 1964. Primul gol a fost marcat de Friedhelm Konietzka pentru Borussia Dortmund în meciul lor împotriva Werder Bremen. Campionatul a fost câștigat de 1. FC Köln, iar primele echipe care au fost retrogradate sunt: Preußen Münster și 1. FC Saarbrücken.

Membrii inagurali

Clasament

Rezultate

Golgheteri 
30 goluri
  Uwe Seeler (Hamburger SV)

20 goluri
  Friedhelm Konietzka (Borussia Dortmund)

19 goluri
  Rudolf Brunnenmeier (TSV 1860 München)

18 goluri
  Wilhelm Huberts (Eintracht Frankfurt)
  Klaus Matischak (FC Schalke 04)

16 goluri
  Lothar Emmerich (Borussia Dortmund)
  Heinz Strehl (1. FC Nürnberg)
  Karl-Heinz Thielen (1. FC Köln)

15 goluri
  Christian Müller (1. FC Köln)
  Dieter Höller (VfB Stuttgart)
  Gert Dörfel (Hamburger SV)

Echipa campioană

Referințe

Legături externe 
 DFB archive, 1963–64 season 

Sezoane Bundesliga